Медаль Марии Дикин () — высшая воинская награда Великобритании для животных, учреждённая в 1943 году основательницей благотворительной организации помощи животным PDSA Марией Дикин.

Медаль сделана из бронзы и изображает лавровый венок с надписями «За мужество» () и «Мы тоже служим» (). Орденская лента состоит из трёх вертикальных полос — зелёной, тёмно-коричневой и бледно-голубой. Награду вручает лорд-мэр Лондона; она присуждается животным, которые проявили «выдающуюся храбрость и преданность долгу во время службы в любом роде войск или гражданских служб спасения». Медаль часто называют «крестом Виктории» для животных, хотя комитет по награждению крестом Виктории выступает против такого сравнения.

С 1943 по 1949 годы медаль была вручена 54 раза — тридцати двум голубям, восемнадцати собакам, трём лошадям и корабельному коту Саймону; награждены были животные, проявившие храбрость или преданность при служении людям во время Второй мировой войны.

Награждение было возобновлено в 2000 году: ньюфаундленд Гандер был награждён посмертно за спасение пехотинцев во время Гонконгской обороны в 1941 году. Ещё четырнадцать животных были награждены в период с 2002 по 2016 год. В начале 2002 года медаль была вручена сразу трём собакам за их роль в поисково-спасательных операциях после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года; двое из награждённых, , не имели отношения к каким-либо спасательным службам, а являлись собаками-поводырями. В 2003 году были награждены две собаки, Сэм (посмертно) и Бастер, служившие в войсках Содружества наций в Боснии и Герцеговине и Ираке соответственно.

В декабре 2007 года 12 награждённых медалью животных — Антис, Эндал, Бьюти, Ирма, Мэри из Эксетера, Питер, Панч, Рекс, Рикки, Рип, Саймон, Тич и Тайк — были перезахоронены на , основанном благотворительной организации помощи животным PDSA. Перезахоронение происходило со всеми воинскими почестями после завершения действия проекта Британской национальной лотереи по восстановлению кладбища.

По состоянию на сентябрь 2017 года медаль была вручена 68 раз; последней была награждена посмертно бельгийская овчарка Дизель, погибшая во время исполнения обязанностей в ходе спецоперации по поиску и ликвидации исламских террористов, устроивших теракты в Париже 13 ноября 2015 года.

Список награждённых

См. также 
 Животные на войне (мемориал)

Примечания

Ссылки 
 PDSA Dickin Medal  

Знаменитые животные
Медали Великобритании